

Cinema
Queenie – film muto statunitense del 1921 diretto da Howard M. Mitchell

Televisione
Queenie - La stella di Calcutta (Queenie) – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1987

Altro
Queenie – prenome di origine anglosassone